Томас ла Варр (; примерно 1358 — 7 мая 1427) — английский аристократ, 5-й барон де Ла Варр с 1398 года. Был вторым сыном Роджера ла Варра, 3-го барона де Ла Варра, и Элизабет Уэллс. Начал церковную карьеру, занимал должности ректора, викария и пребендария в разных регионах Англии. После смерти в 1398 году бездетного старшего брата Джона унаследовал семейные владения и баронский титул, но так и не женился. Его наследником стал племянник — Реджинальд Уэст, 3-й барон Уэст.

Предки

Примечания

Литература 
 
 

Бароны де Ла Варр
Бароны Англии XIV века
Бароны Англии XV века
Викарии
Пребендарии
Ла Варры